Хмельнюк Валерий Яковлевич (родился 16 января 1945 года в городе Днепр) городской голова Черноморска (Одесская область) (1994-2020 гг.)

Биография 
Родился 16 января 1945 года в городе Днепропетровск. С 1952 по 1960 г. учился в школе № 1 города Одессы, окончил 8 классов, затем — в железнодорожном училище и одновременно в школе рабочей молодежи.

После окончания училища — электромонтажник на Одесском заводе тяжелого краностроения им. Январского восстания.
 1964—1967 служба в армии в пограничных войсках в Закавказье.

 1967—1969 электромонтажник сборочные цеха Одесского завода тяжелого краностроения им. Январского восстания.
 1969—1973 на комсомольской и партийной работе в Овидиопольском районе Одесской области.

В 1971 году окончил экономико-географический факультет Одесского государственного университета.

В 1973—1983 гг. на комсомольской и партийной работе Одесского обкома и Киевского района Одессы.

В 1978 году окончил экономический факультет Одесского института народного хозяйства.

1983—1985 первый секретарь Ильичевского городского комитета партии.

1986—1991 на партийной работе в ЦК КПУ и в Одесском горкоме партии.

С 1991 г. по 1994 г. — народный депутат Верховной Рады Украины 1 созыва (Таировский избирательный округ № 300).

1991 г. — 1994 г. член комиссии Верховной Рады Украины по вопросам планирования, бюджета, финансов и цен.

1992 г. — 1994 г. — директор Одесского производственного комбината ОСО Украины.

Политическая деятельность 
Шесть раз подряд избирался мэром города, набирая от 52,73 % до 94 % голосов избирателей.

Член КПСС с 1965 по 1991 год.

Член ЦК КПУ в 1990—1991 годах.

 1994 — председатель Ильичевского городского совета.
 1998 — председатель Ильичевского городского совета.
 2002 — городской голова Ильичевского городского совета.
 2006 — городской голова Ильичевского городского совета.
 2010 — городской голова Ильичевского городского совета.
 2015 — городской голова Ильичевского городского совета.

Валерий Хмельнюк входит в состав правления Ассоциации городов Украины

Деятельность на посту городского головы Черноморска 
За время деятельности Валерия Хмельнюка в должности городского головы в Черноморске построено более 30 современных промышленных и транспортных предприятий. В частности, такие как: ООО «УКРКАВА» (производство кофе и кофейных напитков), ООО «Украинская Черноморская Индустрия» — (переработка растительного и соевого масла), ЗАО «АДМ Ильичевск» — (переработка растительного и соевого масла), ЗАО «Ильичевский масло жировой комбинат» — (переработка пальмовых масел), ООО «Аквафрост» — (производство крабовых палочек и морепродуктов).

На территории Черноморского городского совета построены 2 новые общеобразовательные школы — в поселке Александровка и в селе Малодолинское.

По инициативе Валерия Хмельнюка с 2007 город Черноморск — ассоциированный член экологического движения «Голубой флаг». Начиная с 2010 года, городской коммунальный пляж Черноморска получает Международный сертификат качества пляжей — «Голубой флаг».

В рамках проведения берегоукрепительных работ, в Приморском парке города был построен комплекс «Приморская лестница», который стал визитной карточкой города Черноморска.

Награды 
17.07.1972 г. Орден Трудового Красного Знамени

22.08.1995 г. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Украины»

09.04.1998 г. Отличие Президента Украины — орден «За заслуги» III степени

06.12.2001 г. Отличие Президента Украины — орден «За заслуги» II степени

21.02.2007 г. Отличие Президента Украины — орден «За заслуги» I степени

В 2017 году Валерий Хмельнюк вошел в топ 100 влиятельных одесситов.

Семья 
Женат, имеет дочь.

Примечания

Ссылки 
 Страница Валерия Хмельнюка в Facebook.
 Указ Президента Украины № 271/98 о награждении государственными наградами
 Указ Президента Украины № 1192/2001 о награждении государственными наградами
 Указ Президента Украины № 134/2007 о награждении государственными наградами.
 100 влиятельных одесситов 2017
 Ильичевский коммунальный пляж признан самым чистым в Украине.
 Городской голова Черноморска
Члены ЦК КП Украины
Первые секретари городских комитетов КП Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Главы городов Украины
Первые секретари Одесского горкома КП Украины
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Председатели городских советов Украины
Делегаты XXVII съезда КПСС